Betrayed pode se referir a:

Televisão
Betrayed, filme de Howard M. Mitchell (1916)
Betrayed, filme de Raoul Walsh (1917)
Betrayed, filme de Charles Barnett (1926)
Betrayed, filme com Clark Gable e Victor Mature (1954)
Betrayed, filme de Barbara Behr (1985)
Betrayed, filme de Costa-Gavras, com Debra Winger e Tom Berenger (1988)
Betrayed, filme de Pierre-Emmanuel Plassart (2006)
Betrayed, filme de Joshua Grossberg (2009)

Televisão
Betrayed, filme de John Rutherford (1998)
Betrayed, filme de Anne Wheeler (2003)

Literatura
Betrayed, livro de P.C. Cast, da série House of Night.

Desambiguações de artes